Шерил Арутт (род. 13 мая 1966 года) — американская актриса рекламы, печати, телевидения и кино, а также клинический и судебный психолог и консультант по СМИ. Наиболее известна своими ролями в телесериалах «Она написала убийство» (1984) и «Доктор Дрю по вызову» (2011).

Биография 
Арутт Шерил начала свою актёрскую карьеру в кино в возрасте четырех лет. За этим последовали сотни рекламных роликов, а также появление в телеигровой адаптации А. Р. Герни рассказа Джона Чивера «О, молодость и красота».

Снималась в мыльных операх: «Тайный шторм», «Путеводный свет», «Все мои дети» и «Как вращается мир».

Арутт Шерил была номинирована на премию Youth in Film Award за главную роль амишской девушки в фильме «Бобби и Сара» в категории «Лучшая молодая актриса в семейном фильме, сделанном для телевидения».

Переехав в Лос-Анджелес, Арутт появилась в фильмах «Она написала убийство» и «Чарльз в ответе».

Фильмография

Фильмы 
 1979: О юность и красота
 1988: Ярость Зверей 
 1991: Прекрасная невеста

Сериалы 
 1975: Специальное угощение NBC
 1984: Она написала убийство
 1984: Чарльз в ответе 
 2005: Нэнси Грейс
 2008: Злой аттракцион
 2009: Сессия
 2011: Доктор Дрю по вызову
 2015: Американские скандалы
 2017: Преступность и правосудие с Эшли Бэнфилд
 2017: Я знал своего убийцу

Телевизионные фильмы 
 2001: Изгибы кузова

Примечания